Fra Janko Ćuro (Pire, župa Novi Šeher, 23. listopada 1967.), hrvatski katolički svećenik iz Bosne i Hercegovine, redovnik franjevac, definitor franjevačke provincije sv. Križa Bosne Srebrene

Životopis 
Rodio se u Piru, u župi Novom Šeheru. U novicijat je stupio 13. srpnja 1986. u Dubravama. Prve zavjete položio je 11. srpnja 1987. u Sarajevu. Svečane zavjete dao je 15. kolovoza 1992. u Vidošima. Za svećenika se zaredio 29. kolovoza 1993. u Samoboru. Definitor franjevačke provincije sv. Križa Bosne Srebrene.

Izvori 

Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski katolički svećenici